Apastepeque (vulkaanveld), een vulkanisch gebied in El Salvador
Apastepeque (gemeente), een gemeente in het departement San Vicente, El Salvador